Langenburg – miasto w Kanadzie
 Langenburg – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall